Riefler ist der Familienname folgender Personen:

Ferdinand Riefler (1897–1975), österreichischer Politiker (ÖVP)
Sigmund Riefler (1847–1912), deutscher Physiker, Erfinder und Präzisionsuhrmacher